A 12 128-as számú mellékút egy öt számjegyű, körülbelül két kilométer hosszú országos közút a Pest megyei Nagymaros belterületének nyugati részén. Az érintett városrészben a Budapest–Szob-vasútvonal több kilométeren elzárja a Sváb-hegy lábánál hosszan elnyúló szakaszon elhelyezkedő, részben belterületi, részben üdülőtelkeket a 12-es főúttól, ez a mellékút pedig közöttük biztosít összeköttetést. Kevéssel a 12-es főút 13. kilométere után ágazik ki, átvált az úttal szomszédosan haladó vasútvonal túloldalára, ahonnan mindhárom nyomvonal közel párhuzamosan halad egymással, majdnem két kilométeren. Miután végighaladt ezen a településrészen, vissza is tér a 12-es útba, annak 15. kilométere előtt, és ott véget is ér.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8.

Jegyzetek

12128
Börzsöny
Nagymaros